

Patronyme 

 Aleandro Baldi (né en 1959), auteur-compositeur-interprète et compositeur italien
 Antonio Baldi (1692-1768), peintre italien
 Baldo Baldi (1888-1961), escrimeur italien
 Barbara Baldi (1976-), auteure de bande dessinée italienne
 Bernardino Baldi (1553–1617), savant et écrivain italien
 Camillo Baldi (vers 1547–1637), philosophe et écrivain italien
 Ferdinando Baldi (1927-2007), réalisateur italien
 Gian Vittorio Baldi (1930–2015), réalisateur, producteur et scénariste italien
 Lazzaro Baldi (1624-1703), peintre italien
 Luigi Baldi (1894-19?), footballeur italien
 Marcello Baldi (1923-2008), réalisateur et scénariste italien
 Mario Baldi (1903–1987), footballeur italien
 Mattia Baldi (né en 1977), joueur professionnel de hockey sur glace suisse
 Mauro Baldi (né en 1954), pilote de Formule 1 italien
 Monica Stefania Baldi (née en 1959), femme politique italienne
 Orosman Bone Baldi (1944-2015), joueur et entraîneur de football uruguayen
 Pier Maria Baldi (1630-1686), peintre et architecte italien
 Pierre Baldi (1919-2022), peintre français
 Pierre Baldi (1957-), professeur américain et directeur de l'Institut de génomique et de bio-informatique à l'université de Californie, Irvine
 Ubaldesco Baldi (1944-1991), tireur sportif italien.

Divers
 Les Baldi, une série de téléfilms produite entre 1995 et 2000 (avec les comédiens Charles Aznavour et Annie Cordy).
Baldi's Basics in Education and Learning, un jeu vidéo de type survival horror, de 2018.